Jean Marie Bienaimé Bonnassieux (1810-1892), sculpteur français ;
 Marcel Bonnassieux (1883-1960), Général de division français.